Henri Dupuy de Lôme – francuski konstruktor okrętów
 „Dupuy de Lôme” – nazwa francuskich okrętów